Шотландский Первый Дивизион 1973/1974 () — 77-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 1 сентября 1973 года и закончился 10 мая 1974 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1973/1974
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1973 году
Спорт в Шотландии в 1974 году